Еврокубок (или Кубок Европы, ) УЛЕБ 2012/2013 стал одиннадцатым розыгрышем второго по значимости европейского клубного турнира среди профессиональных мужских команд.

Участники 
В турнире приняли участие 32 команды, 25 из них прошли напрямую, 7 клубов попали из квалификации Евролиги.

Групповой этап

Топ-16

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал 

MVP финала —  Ричард Хендрикс

Сборные турнира

Первая символическая сборная

Вторая символическая сборная 

 Тренер года —  Фотис Кацикарис (Бильбао)

См. также 
 Евролига 2012/2013
 Кубок вызова ФИБА 2012/2013

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Кубок Европы по баскетболу
2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе